Closure ( für Abschluss, Ende) hat die folgenden Bedeutungen:
 Closure (Funktion), eine besondere Funktion aus dem Bereich der Programmierung
 Closure (Computerspiel), ein Computerspiel